Königstor ist die Bezeichnung mehrerer Bauwerke in verschiedenen Städten sowie von Stadtteilen, die nach entsprechenden Bauwerken benannt wurden:

Deutschland
 Königstor (Aachen)
 Königstor (Berlin)
 Königstor (Kaliningrad)
 Königstor (Kassel)
 Königstor (Minden)
 Königstor (Nürnberg)
 Königstor (Stettin)
 Königstor (Stuttgart)

Frankreich
 Königstor (Le Mont-Saint-Michel)

Türkei
 Königstor (Ḫattuša)